Peddinghaus steht für:

 Carl Daniel Peddinghaus, Werkzeug- und Fahrzeugteileproduzent in Ennepetal
 Paul Ferd. Peddinghaus GmbH, Werkzeugmaschinenhersteller in Gevelsberg